Andrew Shue (1967), attore ed ex calciatore statunitense;
 Elisabeth Shue (1963), attrice statunitense;
 Gene Shue (1931–2022), ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense.